7-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 1988 проводился в городе Саскатун (провинция Саскачеван, Канада) с 29 июля по 7 августа 1988 года. В Канаде и городе Саскатун мужской чемпионат мира проводился впервые.

Чемпионом мира стала (в 5-й раз в своей истории) сборная США, победив в финале сборную Новой Зеландии. Третье место заняла сборная Канады.

В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Австралии, Британских Виргинских островов, Дании и Кубы.

Формат соревнований 
Сначала команды в одной группе по круговой системе играют между собой в один круг. Четыре лучших команды проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа: в «четвертьфинале-1» встречаются команды, занявшие 1-е и 2-е места на групповом этапе; победитель проходит напрямую в финал; проигравший в «четвертьфинале-1» встречается в полуфинале с победителем «четвертьфинала-2», где играли команды, занявшие на групповом этапе 3-е и 4-е места; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1988 год в софтболе
1988
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Саскатуне
Чемпионаты мира в Канаде
Спорт в Канаде в 1988 году
Июль 1988 года
Август 1988 года